Sun Prairie puede hacer referencia a las siguientes localidades estadounidenses:

 Sun Prairie, pueblo del condado de Dane en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Sun Prairie, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Cascade, Montana.
 Sun Prairie, ciudad del condado de Dane, Wisconsin.